Miejscowości w USA:
 Hickory Hill – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Hickory Hill (ang. Hickory Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne